Платов — русская фамилия, женская форма — ; также может означать:

Казачий род Платовых 
 Платовы  — русский казачий, дворянский и графский род.
Его представители (в хронологическом порядке):
 Платов, Иван Фёдорович (1723—1794) — донской казачий офицер, премьер-майор, отец атамана Матвея Ивановича Платова.
 Платов, Матвей Иванович (1753—1818) — атаман, герой войны 1812 года.
 Платов, Матвей Матвеевич (ок. 1793—1815) — генерал-майор (1814), георгиевский кавалер, сын М. И. Платова.
 Платов, Александр Степанович (1817—1891) — генерал от артиллерии, писатель. Представитель младшей (нетитулованной дворянской) ветви рода.
 Платов, Сергей Александрович (1865—1920) — генерал-майор (1913), участник Первой мировой войны и Гражданской войны (в армии Колчака), комендант Новониколаевска (Новосибирска), там же расстрелян красными.  Сын А. С. Платова.
 Чина полковника казачьих войск и должности командира казачьего полка достигли следующие представители рода: Василий Николаевич Платов (ок. 1797 — 1849), Иван Иванович Платов (ок. 1773—1853), Иван Матвеевич Платов (младший; ок. 1795—1874), Николай Михайлович Платов (ок. 1789—1851), Степан Иванович Платов (1792—1836; георгиевский кавалер). Платов, Степан Иванович (1762—1790, штурм Измаила), Платов, Иван Матвеевич (Старший) (1777—1806), Платов, Михаил Демьянович (1758—1813) и Платов, Николай Демьянович (ок. 1764—1809) также являлись командирами казачьих полков.

Фамилия

А 
 Платов, Алексей Иванович (1923—1983) — Герой Советского Союза.
 Платов, Анатолий Сергеевич (1938—2007) — советский хоккеист, чемпион СССР (1962).
 Платов, Антон Валерьевич (?—?) — писатель в жанре фолк-хистори, неоязычник, кандидат физико-математических наук.

В 
 Платов, Василий Николаевич (1881—1952) — шахматный композитор; последователь А. Троицкого. Брат Михаила Николаевича.
 
 
 Платов, Всеволод Николаевич (1929—2004) — советский и российский актёр театра и кино.

Е—Л 
 Платов, Евгений Аркадьевич (род. 1967) — фигурист, двукратный олимпийский чемпион.

М—Ф 
 
 Платов, Олег (род. 1983) — украинский боксёр-профессионал в тяжёлой весовой категории.
 Платов, Фёдор Фёдорович (1895—1967) — русский живописец, график, поэт.

Платова 
 Платова, Виктория (псевдоним, наст. имя. Виктория Евгеньевна Соломатина; род. 1965) — русская писательница, автор остросюжетных романов.

Топоним 
 Платов — хутор в Кашарском районе Ростовской области.
 Платов — международный аэропорт Ростова-на-Дону.

Другое 
 «Платов» — российский женский баскетбольный клуб.

См. также 
  (значения)
  (значения)

Примечания